Anna Nilsson kan syfta på bland andra:

 Anna T. Nilsson (1869–1947), svensk teckningslärare, rösträttskvinna, fredsaktivist

 Anna Q. Nilsson (1888–1974), svensk-amerikansk skådespelare
 Anna Nilsson-Ehle (född 1951), svensk företagsledare och civilingenjör

 Anna Nilsson (ryttare) (född 1962), svensk fälttävlansryttare
 Anna Nilsson (fotbollsspelare) (född 1981), svensk fotbollsspelare
 Anna Nilsson (officer), en av Sveriges fyra första kvinnliga officerare.

Referenser